Кауза — суб'єктивний мотив певної поведінки;
 Кауза — безпосередній привід, заради якого сторони здійснюють певні юридичні дії;
 Кауза — правова підстава юридичної дії, наприклад, підстава для володіння (causa possessionis) або зобов'язання (causa obligationis);
 Кауза — правове становище чи ситуація, а також судова справа, тяжба, позов.
 Causa — холодна закуска з жовтої картоплі.
 Causa holosericea — вид равликів

Примітки

Див. також 
 Causa sui
 Honoris causa

Посилання 
 Кауза  //